Matt Smith (gitarist), een Amerikaans gitarist
 Matt Smith (acteur), een Brits acteur
 Matt Smith (atleet), een Brits langeafstandsloper
 Matt Smith (voetballer, 1989), een Engels voetballer
 Matt Smith (voetballer, 1999), een Welsh voetballer